Го́ппель () — немецкая фамилия:

 Альфонс Гоппель (1905—1991) — немецкий политик, премьер-министр Баварии
 Гертруда Гоппель (1908—1989) — супруга Альфонса Гоппеля
 Кристина Гоппель (род. 1979) — немецкая художница-иллюстратор
 Томас Гоппель (род. 1947) — баварский политик, сын Альфонса Гоппеля